Erra kan syfta på:
 Erra (mytologi), en gudom i den babyloniska mytologin
 Peter "Erra" Eriksson, svensk före detta fotbollsspelare (mittfältare) i IFK Göteborg.

Erra kan syfta på följande platser:

Estland 

 Erra Jõgi, å, Ida-Viru län, 
 Erra (ort), Ida-Viru län, Sonda vald,

Portugal 

 Erra (freguesia), Santarém, Coruche, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar